Machnig ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Machnig (* 1960), deutscher Politiker (SPD)
 Rudolf Machnig (1917–1968), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern und Oberbürgermeister von Memmingen